Тана́ка ().

Персоналії 

Танака — японське прізвище.
 Танака Акамаро — лімнолог.
Танака Ґіїті — прем'єр-міністр.
Танака Йосікі — письменник.
Танака Какуей — прем'єр-міністр.
Танака Кан'їті — психолог.
Танака Кацуо — бейсболіст.
Танака Кейдзі — географ.
Танака Кінуйо — акторка.
Танака Коїті — біохімік.
Танака Комімаса — письменник.
Танака Котаро — юрист.
Танака Мітітаро — філософ.
Танака Одо — філософ.
Танака Охіде — мовознавець.
Танака Сьодзо — політик.
Танака Сьосуке — торговець.
Танака Сьохей — музичний теоретик.
Танака Тікао — драматург.
Танака Тоцуґен — художник.
Танака Хідеміцу — письменник.
Танака Хісасіґе — інженер.
Танака Фудзімаро — політик.

Інше 
Меморандум Танаки

Японські прізвища